Аве́ркий () — мужское имя. Известные носители:

 Аверкий (XIV век) — ростовский боярин и тысяцкий.
 Аверкий (ранее 1661 — ок. 1692) — земский дьячок, автор летописных текстов.

 Аверкий Иерапольский (ум. 167) — раннехристианский святой, равноапостольный, епископ Иерапольский.

 Аверкий (Кедров) (1879—1937) — архиепископ Волынский и Житомирский.
 Аверкий (Петрович) (ок. 1815 — 1878) — епископ Болгарской православной церкви.
 Аверкий (Таушев) (1906—1976) — архиепископ Сиракузский и Троицкий.

См. также 
 Аверин
 Аверченко
 Аверкиев